.NET (ранее известна как .NET Core) — это модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Совместима с такими операционными системами как Windows, Linux и macOS. Была выпущена компанией Microsoft.

У платформы есть собственное сообщество на GitHub.

Поддерживает следующие языки программирования: C#, Visual Basic .NET (частично) и F#.

История 

Как и было объявлено, начиная с .NET 5, версии платформа стала называться .NET (без использования «Core» в названии), что символизирует объединение .NET Core, Mono и .NET Framework.

Архитектура 
.NET основана на .NET Framework. Платформа .NET отличается от неё модульностью, кроссплатформенностью, возможностью применения облачных технологий, и тем, что в ней произошло разделение между библиотекой CoreFX и средой выполнения CoreCLR.

.NET — модульная платформа. Каждый её компонент обновляется через менеджер пакетов NuGet, а значит можно обновлять её модули по отдельности, в то время как .NET Framework обновляется целиком. Каждое приложение может работать с разными модулями и не зависит от единого обновления платформы.

CoreFX — это библиотека, интегрированная в .NET. Среди её компонентов: System.Collections, System.IO, System.Xml.

CoreCLR — это среда выполнения, включающая в себя RyuJIT (JIT-компилятор), встроенный сборщик мусора и другие компоненты.

Примечания

Ссылки 
 

Платформы программирования
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программные интерфейсы Microsoft
Свободное программное обеспечение, написанное на C Sharp